Яков Фрумкин:
 Фрумкин, Яков Григорьевич (1879—1971) — общественный деятель, историк русского еврейства.
 Фрумкин, Яков Павлович (1902—1978) — советский психиатр, брат А. П. Фрумкина.